Чемпионат Венгрии по футболу 2016/2017 — 118-й сезон самого высокого уровня футбольных дивизионов Венгрии. Стартовал 16 июля 2016 года и закончился 27 мая 2017 года. Каждая из 12 команд сыграла 33 матча (в три круга). Титул чемпиона защищал «Ференцварош», но выиграл его «Гонвед».

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Участники и стадионы

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Бомбардиры

Ссылки 
 Венгерская футбольная лига
 Чемпионат Венгрии на soccerway

2016/2017
Венгрия
Спорт в Венгрии в 2016 году
Спорт в Венгрии в 2017 году